Hvozdec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hvozdec, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Hvozdec, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Hvozdec, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale